Маркет:
 Маркет () — рынок
 Маркет — село в Хынчештском районе Молдавии.
 АС-Маркет — крупная российская компания